Andreas Athanasiou, född 6 augusti 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Detroit Red Wings i NHL. Han har tidigare spelat på lägre nivå för Grand Rapids Griffins i AHL och London Knights och Barrie Colts i OHL.

Athanasiou draftades i fjärde rundan i 2012 års draft av Detroit Red Wings som 110:e spelare totalt.

Inför säsongen 2017–18 kom han inte överens med Red Wings om ett nytt kontrakt, varpå han reste till Schweiz för att träna med HC Lugano. Den 20 oktober kom dock sidorna överens om ett nytt ettårskontrakt för att behålla Athanasiou i Red Wings.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andreas Athanasiou, Red Wings – Stats – NHL.com
Andreas Athanasiou NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andreas Athanasiou hockey statistics and profile at hockeydb.com
Andreas Athanasiou – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Barrie Colts
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i London Knights
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från London, Ontario
Levande personer
Födda 1994
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare valda av Detroit Red Wings i NHL Entry Draft